Müllerhof ist der Name folgender Orte:

 Müllerhof (Leichlingen), Hofschaft in Leichlingen (Rheinland), Nordrhein-Westfalen
 Müllerhof (Lindlar), Ortsteil von Lindlar, Nordrhein-Westfalen
 Müllerhof (Much), Ortsteil von Much, Nordrhein-Westfalen